

Geografia
 Contea di Sampson in inglese Sampson County – contea dello Stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti

Persone
 Angus Sampson (1979) – attore, regista e sceneggiatore australiano
 Anthony Sampson, nato Antony Terrell Seward Sampson (1926-2004) – scrittore e giornalista britannico
 Brandon Sampson (1997) – cestista statunitense
 Cesár Sampson (1983) – cantante, compositore e modello austriaco
 Cindy Sampson (1978) – attrice canadese
 Daz Sampson (1974) – cantante britannico
 Deborah Sampson (1760-1827) – militare statunitense
 DeMarco Sampson (1985) – giocatore di football americano statunitense
 Doug Sampson (1957) – batterista britannico
 Ed Sampson, nato Edward Horace Sampson (1921-1974) – hockeista su ghiaccio statunitense
 Gary Sampson (1959) – ex hockeista su ghiaccio statunitense
 George Sampson (1993) – ballerino inglese
 JaKarr Sampson (1993) – cestista statunitense
 Jamal Sampson (1983) – ex cestista statunitense
 Julia Sampson (1934-2011) – tennista statunitense
 Kelvin Sampson (1955) – allenatore di pallacanestro statunitense
 Kendrick Sampson (1988) – attore statunitense
 Linden Forbes Sampson Burnham (1923-1985) – politico guyanese
 Mark Sampson (1982) – allenatore di calcio ed ex calciatore gallese, di ruolo difensore
 Níkos Sampsón (1935-2001) – giornalista, politico e guerrigliero cipriota
 Ralph Allan Sampson (1866-1939) – astronomo irlandese
 Ralph Sampson (1960) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Ralph Sampson (1990) – cestista statunitense, figlio dell'allenatore Ralph Sampson
 Richard Sampson (...–1554) – compositore e vescovo anglicano inglese
 Scott Sampson (1961) – paleontologo canadese
 Steve Sampson (1957) – allenatore di calcio statunitense
 Tony Sampson (1978) – doppiatore canadese
 Will Sampson (1933-1987) – attore e pittore statunitense
 William Thomas Sampson (1840-1902) – ammiraglio statunitense

Personaggi immaginari
 Kyle Sampson – personaggio della soap statunitense Sentieri (Guiding Light)